Nicolas Terry est un origamiste français né en 1974.

Biographie 
Né en 1974, il devient ingénieur EnsiCaen, et obtient un doctorat en chimie supramoléculaire. Passionné par l'origami, il crée son propre site en 2002, Passion Origami, et fait partie du MFPP.

Son travail 

Nicolas Terry a un style qui lui est propre. Il se dit lui-même désintéressé par le réalisme du modèle final, qui fait ressembler ses créations à des personnages de bande dessinée.

Outre la publication de livres (voir paragraphe suivant) et les rencontres d'origami, il plie aussi sur commande, pour les agences de publicité par exemple.

Publications 
 Origami, coécrit avec Daniel Picon 
 Permis de plier 
 Passion Origami

Voir aussi

Articles connexes 
 MFPP
 Liste d'origamistes de renom

Liens externes 
 
 Passion Origami, son site officiel

Notes et références 

Origamiste
Naissance en 1974